Lohe steht für:

 Flamme (veraltet)
 Gerberlohe, Mittel für die Ledergerbung
 Lohe (Seefahrt), ein Konservierungsmittel für Segel und Fischernetze
 eine Landschaftsbezeichnung, siehe Loch (Flurname)
 Lohe, Nebenfluss der Oder in Polen, siehe Ślęza
 deutsche Bezeichnung des Ortes Ślęza in der polnischen Gemeinde Kobierzyce, siehe Kobierzyce #Gemeinde

Lohe ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich vam Lohe (vor 1529–um 1583), deutscher Buchbinder und Chronist

 Joachim von Lohe (um 1500–um 1570), deutscher Gastwirt und Fischer
 Johannes Lohe (1681–1737), Bürgermeister von Elberfeld

Lohe ist der Name folgender Orte

In Baden-Württemberg:	
 Lohe (Neuenstein), Weiler des Stadtteils Grünbühl der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis 

in Bayern:
 Lehel, Altbairische Verkleinerungsform (Diminutiv) von Lohe/Lohwald, Stadtviertel Münchens
 Allacher Lohe, nordöstlich des Münchner Stadtteils Allach gelegen
 Angerlohe, ehemaliges Lohwaldgebiet im Münchner Stadtteil Untermenzing, liegt südlich der Allacher Lohe, von dieser durch den Rangierbahnhof getrennt
 Aubinger Lohe, nordwestlich des Münchner Stadtteils Aubing gelegenes Waldgebiet
 Lohe (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Lohe (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohe (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lohe (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lohe (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lohe (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Lohe (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lohe (Langenzenn), Ortsteil der Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Lohe (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lohe (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Lohe (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen in Bayern, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lohe (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Lohe (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

in Hamburg:
 Lohe (Hamburg), Ortsteil von Hamburg-Rahlstedt, siehe Hamburg-Rahlstedt#Ortsteile

in Niedersachsen:
 Lohe, eine Ortschaft der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Lohe (Eschede), Ortsteil von Eschede, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Lohe (Hagen im Bremischen), Ortsteil von Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Lohe (Haselünne), Ortsteil von Haselünne, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Lohe (Heerstedt), Ortsteil von Heerstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Lohe (Stöckse), Ortsteil von Stöckse, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Lohe-Venslage, Ortsteil von Freren, Landkreis Emsland, Niedersachsen

in Nordrhein-Westfalen:
 Lohe (Bad Oeynhausen), Stadtteil von Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Lohe (Kreuztal), Teil des Stadtteils Kredenbach, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lohe (Lippstadt), Stadtteil von Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

in Schleswig-Holstein:
 Lohe (Uetersen), ehemaliges Dorf und Quartier von Uetersen, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein 
 Lohe-Föhrden, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Lohe-Rickelshof, Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Wentorfer Lohe, ehemaliger Standortübungsplatz im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Gut Lohe
 Haus Lohe
 Hohe Lohe
 Loe
 Loh
 Löhe
 Lohen